Sint Sebastiaansdoelen (Den Haag)
 Sint-Sebastiaansdoelen (Middelburg)